Пышми́нский район — наименование административно-территориальных единиц в составе Свердловской области.

 Пышминский район — административный район с центром в посёлке городского типа Пышма.
 Пышминский район — наименование Верхне-Пышминского района с 10 июля по 3 октября 1938 года с центром в рабочем посёлке Пышма (ныне город областного подчинения Верхняя Пышма).